Apache Maven, softwaregereedschap voor Java-projectmanagement en geautomatiseerde softwarebouw
 Maven Huffman, een Amerikaans professioneel worstelaar
 MAVEN, een Amerikaanse onbemande ruimtevlucht naar Mars uit 2013.
 Maven Publishing, een Nederlandse boekenuitgever